John Wycliffe ist der Name folgender Personen:

* John Wycliffe (1330–1384), englischer Philosoph, Theologe und Kirchenreformer, siehe John Wyclif

John Wycliffe bezeichnet:
 John Wycliffe (1984), einen englischen Film